Neyman ist der Familienname folgender Personen:

 Andrey Neyman (* 1982), deutscher Schauspieler, Regie- und Produktionsassistent
 Benny Neyman (1951–2008), niederländischer Sänger
 Jerzy Neyman (1894–1981), polnischer Mathematiker
 Jozef Neyman (1764–1835), polnischer Publizist 
 Lech Neyman (1908–1948), polnischer Politiker 

Siehe auch:
 Neyman-Kriterium
 Neyman-Pearson-Lemma
 Neyman-Pearson-Test, statistischer Test
 Neyman-Pearson-Verlustfunktion, siehe Verlustfunktion (Statistik)
 Neymann
 Neiman

en:Neyman